Păușești se poate referi la:
 Păușești, Iași
 Păușești, Vâlcea
 Nume de familie
 Alexandru Dimitriu-Păușești

Toponime românești